Imbroglio – sinonimo di frode

Cinema 
L'imbroglio (The Con) – film del 1998 diretto da Steven Schachter
L'imbroglio - The Hoax (The Hoax) – film del 2006 diretto da Lasse Hallström

Letteratura 
L'imbroglio – raccolta di racconti di Alberto Moravia del 1937
Imbroglio (Bandits) – romanzo di Elmore Leonard del 1987

Nautica 
Imbroglio – elemento d'imbarcazione

Televisione 
L'imbroglio – sceneggiato del 1959 diretto da Giacomo Vaccari